El apellido "Zavaleta" puede referirse a:

Escritores, pensadores y Músicos
 Carlos Eduardo Zavaleta, escritor y diplomático peruano.
 René Zavaleta Mercado, sociólogo y filósofo boliviano. 

Políticos
 Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados en México.

 Javier Zavaleta, arquitecto y político boliviano

Otros
 Cara Zavaleta, modelo estadounidense.
 Miguel Zavaleta, músico de rock argentino.
”'Juan Manuel Zavaleta Músico Argentino, nacido en la ciudad de Pergamino Provincia de Buenos Aires.